Медаль «Солдатская слава» () — медаль Социалистической Республики Вьетнам.

Описание
Медалью «Солдатская слава» награждаются должностные лица, профессиональные военнослужащие и оборонные работники, служащие в подразделениях Вьетнамской народной армии после  20 июля 1954 года.

В зависимости от времени прохождения военной службы после 20 июля 1954 года, военнослужащие могут удостоиться медали за:

 15 лет службы - первая степень;
 10 лет службы - вторая степень;
 5 лет службы - третья степень.

Возможно и посмертное награждение. В таком случае, если солдат погиб в бою и имел до смерти медаль одной степени, после он уже награждается медалью большей степени 

Медаль была учреждена 12 сентября 1961 года, указом Постоянного комитета Национального собрания и декретом № 52/CT от 16 сентября 1961 года президентом Демократической Республики Вьетнам. 26 ноября 2003 года описание и сама медаль были изменены указом Национального собрания.

Медаль состоит из трёх степеней.

Примечания

Ссылки
Закон Вьетнама 

Награды по алфавиту
Медали Вьетнама